Эвмен (или Евмен; ):
 Эвмен (диадох) (ок. 362 до н. э. — 316 до н. э.) — полководец и личный секретарь Александра Македонского
 Эвмен I (263—241 до н. э.) — пергамский правитель из династии Атталидов (правил: 263—241 до н. э.)
 Эвмен II (ок. 221 — ок. 158 до н. э.) — пергамский царь из династии Атталидов (правил: 197—159 до н. э.)
 Эвмен III (? — 128 до н. э.) — пергамский царь (правил: 133—129 до н. э.)

См. также 
 Евмений